

Wydarzenia 

 Na tron wstąpił Aszur-dan II, król Asyrii